Reményi ist der Familienname folgender Personen:

 Attila Reményi (* 1959), ungarischer Komponist
 Eduard Reményi (1828–1898), ungarischer Violinist
 Imre Márton Reményi (* 1950), österreichischer Sänger und Psychotherapeut

 Lajos Reményi-Schneller (1892–1946), ungarischer Politiker und Finanzminister 
 Matthias Reményi (* 1971), deutscher römisch-katholischer Fundamentaltheologe